Ро́ссошь:

Происходит от слов россоха, россошь, россошье с разными значениями:
 овраг, балка, буерак;
 ручей, протекающий по дну балки, оврага;
 место, где русло реки разделяется надвое;
 каждый из ручьев или речек, образующих при слиянии реку.

Топоним

Населенные пункты 
Россия
 Россошь — город, административный центр Россошанского района Воронежской области.
 Россошь — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Россошь — село в Кашарском районе Ростовской области.
 Россошь — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.

Белоруссия
 Россошь — хутор в Барановичском районе Брестской области.

Украина
 Россошь — село в Свалявской городской общине Мукачевского района Закарпатской области Украины.

Реки 
 Россошь — река в Ростовской области и Краснодарском крае, правый и основной приток Эльбузда (бассейн Кагальника).
 Россошь — река в Ростовской области.
 Россошь — река в Белгородской области.
 Россошь — река в Воронежской области.
 Россошь — впадает в Цимлянское водохранилище.

Транспорт 
 Россошь — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на участке Лиски — Миллерово, расположена в городе Россошь Воронежской области. Открыта в 1871 году.

Другое 
 «Россошь» — команда по хоккею с шайбой из города Россошь.

См. также 
 Россош (гмина)
  (значения)